Teardrops může být:

 Teardrops (album) – album Toma Dice z roku 2010
 Teardrops (píseň, George Harrison) – píseň George Harrisona z roku 1981
 Teardrops (píseň, Womack & Womack) – píseň dua Womack & Womack z roku 1988